Anders Södergren – fondista svedese
 Benny Södergren – ex fondista svedese
 Håkan Södergren – ex hockeista su ghiaccio svedese